Samsung Galaxy Z — линейка гибких смартфонов, разработанная Samsung Electronics. Первым телефоном в серии является Samsung Galaxy Fold.

Модели

Samsung Galaxy Fold 

Samsung Galaxy Fold является первым устройством в серии Galaxy Fold. Он был анонсирован 20 февраля 2019 года и выпущен 6 сентября 2019 в Южной Корее, в названии отсутствует маркировка «Z». Версия устройства, продаваемого как Samsung W20 5G, была выпущена 12 декабря исключительно для китайского рынка с более быстрым процессором Snapdragon 855+ и уникальным белым покрытием.

Samsung Galaxy Z Flip 

Samsung Galaxy Flip и Flip 5G были выпущены 14 февраля 2020 года и 7 августа 2020 года. Первое устройство серии, продаваемое под брендом «Z». В отличие от Galaxy Fold, устройство складывается вертикально и использует гибридное стеклянное покрытие под торговой маркой «Infinity Flex Display».

Samsung Galaxy Z Fold 2 

Samsung Galaxy Fold 2 5G был выпущен 18 сентября 2020 года. Он имеет значительно больший экран, чем его предшественник, частотой обновления второго экрана стала 120 Гц, была улучшена камера, установленная обновленная SoC Snapdragon 865 Plus. Значительным изменениям подвергся основной экран (изменено расположение фронтальной камеры) и механизм складывания.. Модель под названием Samsung W21 5G была представлена ​​в ноябре 2020 года исключительно для китайского рынка.

Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 

11 августа 2021 года компания Samsung представила третье поколение складных телефонов Galaxy Fold 3 5G и Galaxy Flip 3 5G. Смартфоны имеют водонепроницаемость IPX8, а модель Galaxy Fold 3 5G получила подэкранную фронтальную камеру в дисплее. Fold 3, как и предшественник, имеет не самый современный основной сенсор Sony IMX 555.

Примечания 

Смартфоны Samsung
Samsung Galaxy
Появились в 2019 году в Республике Корея